ОРС — аббревиатура.

Может означать:
 Отдел рабочего снабжения — предприятие розничной торговли в СССР.
 Общество русских скульпторов — творческое объединение русских скульпторов.
 Объединённая расчётная система — российская небанковская кредитная организация, объединяющая в единую сеть банкоматы разных банков-участников системы.